Silverwing peut faire référence à :
Silverwing,  roman de fantasy 
Silverwing, série télévisée d'animation